Бальду́цци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальдуцци, Ренато (род. 1955) — итальянский юрист и политик.
  (1898—1982) — итальянский политик.
  (1913—2003) — итальянский художник.